L'Emploi du temps est un roman de Michel Butor paru en 1956.
 L'Emploi du temps est un film de Laurent Cantet sorti en 2001.